Am Bahnhof steht für:
 Am Bahnhof (Baruth/Mark), Wohnplatz im Ortsteil Klasdorf der Stadt Baruth/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Am Bahnhof (Friesack), Wohnplatz der Stadt Friesack, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Am Bahnhof (Jatznick), Ortsteil der Gemeinde Jatznick, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Am Bahnhof (Klingenberg), Ansiedlung im Ortsteil Colmnitz, Gemeinde Klingenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Am Bahnhof (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Am Bahnhof (Stammham), Ortsteil der Gemeinde Stammham, Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Am Hauptbahnhof